Кубок Німеччини з футболу 2018–2019 — 76-й розіграш кубкового футбольного турніру в Німеччині. Титул здобула Баварія.

Календар

1/32 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17 серпня 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18 серпня 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19 серпня 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20 серпня 2018

|}

1/16 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 жовтня 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|31 жовтня 2018

|}

1/8 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|5 лютого 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|6 лютого 2019

|}

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|2 квітня 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|3 квітня 2019

|}

1/2 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23 квітня 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24 квітня 2019

|}

Фінал

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Кубок Німеччини на soccerway 

2018—2019
Німеччина
Німеччина
2018 у німецькому спорті
2019 у німецькому спорті